Bianca di Francia  (1253 – 1320) – principessa francese, moglie dell'erede al trono e reggente del regno di Castiglia e León
 Bianca di Francia (1278-1305) – principessa francese e consorte di Rodolfo I d’Asburgo
 Bianca di Francia (1328-1393) – principessa francese e duchessa d'Orléans, consorte di Filippo di Valois